Die Überfamilie Vespoidea zählt zur Ordnung der Hautflügler (Hymenoptera). Zusammen mit den Apoidea und den Chrysidoidea bildet sie die Teilordnung der Stechimmen (Aculeata). Sie umfasst 10 Familien mit etwa 24.000 Arten. Zu ihr gehören bekannte Vertreter wie die Faltenwespen (Vespidae) und Ameisen (Formicidae).

Merkmale 
Bislang scheint der Gruppe eine gemeinsame solide Synapomorphie zu fehlen. Hauptsächlich werden die Vespoidea durch den zurückgebildeten Praepectus charakterisiert, wobei der Umfang der Zurückbildung innerhalb der Vespoidea unterschiedlich ausgeprägt ist. Der Praepectus ist der Sklerit, der seitlich am Thorax zwischen dem seitlichen Teil des Pronotums und dem Mesopleuron liegt.

Lebensweise 
Das Sozialverhalten innerhalb der Vespoidea umfasst das gesamte Spektrum von einer solitären bis hin zur eusozialen Lebensweise.

Es gibt Arten, die ein einfaches Jagdverhalten zeigen, um ihre Brut zu versorgen. Andere Arten leben parasitisch – die Ausprägung reicht vom Ektoparasitismus an unbetäubten Wirtstieren bis hin zur Jagd auf Wirtstiere, die nach der Erbeutung betäubt der Brut zur Verfügung gestellt werden. 

Äußerst vielgestaltig ist auch der Nestbau. Manche Arten verwenden vorhandene Hohlräume, andere bauen komplexe vielzellige Papiernester aus zerkauter Zellulose.

Systematik 
Die Überfamilie der Vespoidea umfasst 10 Familien. Die phylogenetischen Beziehungen der Familien entsprechen folgendem Kladogramm:

Einzelnachweise

Weblinks 

 Tree of Life web project (englisch)